Stati Uniti d'America
 Belle Haven – città della Contea di Accomack, Virginia
 Belle Haven – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia